

Cinema 
Colpo di scena (From the Hip) – film del 1987 diretto da Bob Clark

Musica 
From the Hip – album dei Section 25 del 1984
From the Hip – album dei Bang Tango del 2006